David Lunceford (1934-2009) – giocatore di football americano statunitense
 Jimmie Lunceford (1902-1947) – sassofonista e direttore d'orchestra statunitense
 Simon Lunceford (... –1390) – politico inglese